Герб муниципального образования сельское поселение «Хомустахский 1-й наслег» Намского улуса Республики Саха (Якутия) Российской Федерации.

Герб утверждён Решением Хомустахского 1-го наслежного Совета № 32-1 от 26 февраля 2010 года.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под регистрационным номером 6617.

Описание герба 
«В зелёном поле повышенный золотой безант, сопровождаемый по сторонам изогнутыми сообразно шару золотыми пучками камыша, а внизу узким серебряным волнистым поясом; поверх всего три выходящих снизу пурпурных сэргэ (коновязи в виде столбов с выточкой в верхней части), среднее из которых выше и увенчано пурпурной же конской головой».

Описание символики

См. также 
 Гербы населённых пунктов Якутии

Примечания

Ссылки 
 Гербы 29 муниципальных образований Якутии вошли в Государственный геральдический регистр РФ

Гербы Якутии
Гербы с изображением камыша
Гербы с изображением головы коня